«Принце́сса-ле́бедь 2: Побе́г из го́рного за́мка» (; другое название — Принцесса-лебедь: Тайна замка) — продолжение мультипликационного фильма «Принцесса-лебедь». Режиссёром вновь выступил Ричард Рич, выпуск мультфильма состоялся в 1997 году. В европейских странах (в том числе и в России) мультфильм был известен под названием «Принцесса-лебедь: Тайна замка» ().

В продолжении использованы переработанные кадры из предыдущего мультфильма, в особенности это видно во время исполнения песни «Любви моей волшебство» (). Это касается и музыкального оформления, например, когда Клавиус превращает королеву Юберту в различных животных, можно услышать музыкальную композицию «Драться, драться, драться» ().

Сюжет 
Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепаха Скороход, лягушонок Жан-Прыг и тупик Лейтенант Пуффин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей Клавиус, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. При этом она делает решающий выбор. Удастся ли героям противостоять силам зла?

Команда 
Актёры
 Мишель Никастро — принцесса Одетт
 Дуглас Силлс — принц Дерек
 Джейк Уильямсон — Клавиус
 Кристи Лэндерс — королева Юберта
 Дональд Сэйдж Маккей — Жан-Прыг
 Даг Стоун — Скороход
 Стив Винович — Лейтенант Пуффин
 Джозеф Медрано — лорд Роджерс
 Джеймс Эррингтон — камергер
 Джои Кэймен — Наклс
 Оуэн Миллер — Бромли
 Рози Манн — ведьма Бриджит

Создатели

Кинорежиссёр — Ричард Рич

Продюсеры — Ричард Рич, Джаред Ф. Браун

Исполнительные продюсеры — Селдон О. Янг, Джаред Ф. Браун, К. Дуглас Мартин

Со-продюсеры — Терри Л. Носс, Томас Дж. Тобин

Сюжет — Ричард Рич, Брайан Ниссен

Автор сценария — Брайан Ниссен

Композитор — Лекс де Азеведо

Стихи — Лекс де Азеведо, Клифф Ромни

Главный редактор — Джеймс Д. Кофорд

Производственный менеджер — Бретт Хэйден

Песни 
 «Любви моей волшебство» () исполняет Мишель Никастро
 «Делают всё для друзей» () исполняют Мишель Никастро, Стив Винович, Даг Стоун, Дональд Сейдж Маккей
 «И вы мне рады» () исполняет Майкл Лэннинг
 «Больше, чем вечно» () (в конце титров) исполняют Мишель Никастро, Кеннет Коуп
 «Наш страх Рэп» ( Rap) исполняют Мишель Никастро, Джейк Уильямсон, Даг Стоун, Дональд Сейдж Маккей, Джоуи Кэмен, Дуглас Силлс, Кристи Лэндерс, Стив Винович, Джозеф Медрано, Джеймс Эррингтон

Релиз 
Мультфильм был выпущен ограниченным тиражом в июле 1997 года, но провалился в прокате, собрав в итоге всего $273 644. Спустя два месяца после релиза, в сентябре 1997 года, мультфильм был выпущен на VHS. А в 1999 году вышло подарочное VHS-издание, включавшее в себя все три мультфильма из серии «Принцесса-лебедь». В феврале 2004 года в Европе было выпущено DVD-издание, содержащие все три мультфильма и бонус-диск с песнями. 18 августа 2009 года в США было выпущено DVD-издание мультфильма.

Примечания

Ссылки 
 
 

Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Лебединое озеро
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Рисованные мультфильмы США 1997 года